Bolen steht für:
 Bolen (Georgia), ein Ort im Ware County im US-Bundesstaat Georgia

Bolen ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Bolen († 2014), US-amerikanischer Politiker
 David Bolen (1923–2022), US-amerikanischer Sprinter und Diplomat
 Donald Bolen (* 1961), kanadischer römisch-katholischer Bischof
 Kaspar Bolen († 1619), Abt im Kloster Maria Laach
 Wilken Bolen, deutscher Kanoniker des 15. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Bohlen
 Bowlen